V sezóně 2008/2009 obsadila FK Mladá Boleslav v 1. Gambrinus lize 6. místo.

Hráčské statistiky 

1. Gambrinus liga 2008/2009 po 30. kole

FK Mladá Boleslav